

Етнонім 
 Ва — група народів у М'янмі;
 Ва — стародавня назва японців у китайських історичних документах.

Топонім 
 Ва — невизнана держава на сході М'янми;
 Ва — місто в Гані.

Абревіатура 
 ВА — вольт-ампер;
 Ва — скорочення хімічного елементу барія.

Інше 
 Ва (わ) — склад кани;
 Ва (和) — японський ієрогліф кандзі;
 Ва — самоврядна зона в штаті Шан (М'янма).